Kečkemetska mikroregija (mađ. Kecskeméti kistérség) je mikroregija u Bačko-kiškunskoj županiji u Mađarskoj.

U njoj se nalazi 18 naselja, u kojima ukupno živi 170.554 stanovnika. Ukupne je površine 1.483,08 km2), a gustoća naseljenosti je 114,99 osoba na km2. 

Sjedište mikroregije je grad Kečkemet.

Naselja 
Hrvatska imena prema

Izvori 

Mikroregije u Bačko-kiškunskoj županiji